«Сеговия» () — испанский мини-футбольный клуб из Сеговии. Основан в 2013 году.

История 
В 1995 году в Сеговии был основан клуб «Каха Сеговия». Пик достижений команды приходится на конец XX века, когда она стала чемпионом Испании, трёхкратным обладателем национального кубка и суперкубка. А на международной арене «Каха Сеговия» в 2000 году сумела выиграть Турнир европейских чемпионов и Межконтинентальный кубок.

В августе 2013 года «Каха Сеговия» прекратила существование. Сразу же в городе был образован МФК «Сеговия» и получил приглашение от Королевской федерации футбола выступать во Втором дивизионе. По итогам сезона 2016/17 «Сеговия» заняла второе место в Сегунде и получила путёвку в Почётный дивизион.

Достижения клуба 
«Каха Сеговия»
  Чемпион Испании (1): 1998/99
  Обладатель Кубка Испании (3): 1998, 1999, 2000
  Обладатель Суперкубка Испании (3): 1998, 1999, 2000
 Победитель Турнира европейских чемпионов''' (1): 2000
 Обладатель Межконтинентального кубка (1): 2000

МФК «Сеговия»
  Вице-чемпион Второго дивизиона Испании (1): 2016/17

Бывшие известные игроки

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Мини-футбольные клубы Испании